

1ª temporada: 2010-2011 
1. |El Casting|
Clara Molina quer fazer parte do reality Sou Seu Super Star, mas seu pai não vai deixá-la entrar, ela não se rende para realizar seu sonho, assim que se inscreve com o nome Roxy Pop. No final do capítulo Clara leva o violão de Luca para o colegio e quando este a ve, se la quita, desde então, Clara e Luca se tratam como cão e gato. . 

2. |Gran Presentación / Grande Apresentação|
Clara e Luca começam a sonhar, e despertam. Logo Luca decide ir para a gala do sou seu Super Star (por Roxy Pop), Luca fica impressionado com o Pop Roxy ao ouvi-la cantar como mil anjos.  

3. |Primeira Gala|
Roxy Pop como Marcia formam parte do Sou seu Super Star e estam ansiosas por sua primera gala, mas existem muitos concorrentes talentosos no primeiro show do Super Star . 

4. |Miedo/ medo|  
Clara tem medo de ser reconhecida e que descubram o seu segredo (que é Roxy Pop). Enquanto uma competição de bicibleta entre Titan e Luca, Luca cai da bicicleta. 
  
5. |Tregua/ Trégua|  
Luca pede para Clara uma trégua e ela pergunta o que vai aconteceria se Marcia descobri-se que ele gosta Roxy Pop, e Márcia entra e ouve. No final do capítulo Luca dedica uma música para Roxy Pop e quando estavam quase se beijando Marcia entrou. 
  
6. |Última Oportunidad/ Ultima oportunidade|  
Roxy chega no colegio Las Colinas e encontra Luca tocando a música "Amor Mio", Luca a viu e se levanta, e começa a cantar para ela, mas logo Marciana chega e arma um número  e ele reclama, então elas podem começar a ensaiar a canção de "Lo Vi Primeiro", mas Roxy Pop está triste ao ver Luca e Márcia juntos e não pode cantar bem, então Roxy Pop recebe outra chance do Sou See Super Star depois que Luca convence-la a apresentar-se na concurso. 

 Apresenta canções: "Eu vi primeiro", "Amor Mio" 
  
7. |Para Olvidar a Alguien/ Para esquecer Alguém|  
Roxy está muito triste porque no capítulo anterior viu Marcia com Luca, então ela decide não ir para a gala, Luca descobre e diz para ir, então isso leva, há ... . Marcia e Roxy. Em seguida, Luca tenta limpar a imagem de Gonzo na frente da sua irmã e equivocadamente atende o telefone aprendizagem Titan que procura Clara esquecer alguém. 
  

8. |Decepción/ Decepção|  
Clara desided para experimentá-lo e sua relação com a Titan Titanete Titan Clara quer beijar e vira para o outro lado e vá para Luca, mas sair com casais que querem esquecer Luca Titan. Luca para falar em sala de aula tem que fazer um relatório e que o professor escolhe Clara, que chegou atrasado no julgamento do programa e ir para a biblioteca e os atos meia Luca ciúmes. Luca e Controle Remoto vai jogar em um café e Clara e Titan tem o compromisso no mesmo lugar quando Luca toca "Amor Mio" pela primeira vez, ele fica nervoso ao ver Clara e Titan começa a dizer coisas sobre a música e diz Clara para parar as coisas. Luca pára de cantar para reivindicar Titan. 
  
9. |Pastelazo a Clara/Tortas para Clara|  
Luca comiensan titan é atirar com tortas. Luca joga uma torta e bate Clara e jogou meninos bolos controle remoto para obter ajuda. Rafa e ficar em casa Tere Tere ter um bom tempo, quando eles foram chamados por Luca Clara. Luca Clara chamadas para descobrir como ela foi, mas o mal responde e diz que se ela está namorando Titan tem que ser como ele e desliga. 
  
10. |Distracción/Distração|  
Tere Rafael convidados a um compromisso na casa de seu tio e aceita jantar Tere e ir para suas irmãs. Luca está com raiva porque ele vai ter que ver Clara, mas no jantar passa Tere Octavio molhado com água, o pai de Clara. Titan e Marcia ir à casa de Clara e se sentar para jantar. Luca desided deixar lá para que você não gosta de estar com Marcia, que têm tomado o tempo. Então Clara Luca convidado para jantar à beira-mar (curiosamente) e começa a inventar várias coisas para Luca não descobrir a verdadeira identidade do Roxy Pop 

A partir deste capítulo, Brenda Asnicar se junta ao elenco. 
  
11. |Falsa|  
Luca Clara acusado de ser falso e Roxy Pop necessário para alterar a sua música-tema de Luca. No final do capítulo produtores têm que levar para o hospital porque Roxy Pop Marcia quebrou o salto no meio da canção. 
   
12. |Pai fictícios|  
Violeta surge com um plano para voltar Clara (Roxy) à realidade por Don Antonio o jardineiro para representar o Papa Roxy Roxy confessando que Clara está nessa Clara Rafael ouve a confessar a verdade sobre ela e Roxy. 
  
13. |Surpresa|  
Aniversário flor e pede um favor Clara perguntando se você pode pedir Roxy se você pode enviar seu encontro. Então aniversário Roxy Pop Cante Flower, então para colocar um pano Luca olhos e adivinha quem está jogando, mas isso confunde Clara Pop Roxy e todos os amigos da Flórida riu. 
  
14. |Descobrem a Clara|  
Rafael descobre Clara e diz para ele contar a verdade para seu pai, mas ela diz que está fazendo e diz-lhe casamento com Titan. rafael ver luca envio de mensagem à realidade e diz que Luca Roxy é o melhor cantor e quer ficar no canal e não expulso. Por outro lado, Rafa não concorda que Clara é Roxy Pop 
  
15. |Prêmio|  
Flor tem um plano para cerca tarde com Luca Roxy Roxy Pop decide que tarde com um ventilador ou luca é um parque temático. Clara vai sair com Titan sendo um escuxa para ir ao encontro com Luca. Além disso Luca tem o prazer de passar uma tarde com Roxy Pop, sua amada. 
   
16. |Descobrem a Clara|  
Luca e Roxy ainda no jogo e Titan é comunicarce Clara e ela atende o telefone. Por outro lado, Marcia reprodução de um DVD que pensa que é um dom de Luca, que vê seu namorado com pop Roxy 
  
17. |Nova Famália|  
Violeta diz a Clara que ainda não tomou seu primeiro beijo e por isso não pode beijar Titan, Marcia estava escondido e ouvir a conversa que surge um plano maligno para estar zangado com Clara Luca. No dia seguinte, Claire e Violeta vão à escola e estão presos cartazes que dizem: "Clara tem seu primeiro beijo, porque vai ... você vai ter mau hálito ... assinado por Luca". Depois, o pai de Clara apresenta-o a sua futura esposa (Marianne). Então Roxy Pop Luca ajuda a reconciliar-se com Márcia para o que aconteceu no DVD. 
  
18. |Reclama para Luca|   
Luca Clara reivindicada pelos cartazes que tinha colocado de acordo com Luca, mas não foi Marcia. Ainda assim, Clara ainda está chateado com Luca porque ele acha que foi o ainda, que atingiu os cartazes dizendo coisas feias sobre ela. 
  
19. |Desaparecimento|  
Jornal vai pelas mãos de várias pessoas (Flor, Rafael, Titan, Ivan, Luca) até o último agarra e depois vem para discutir a mudança Clara até Violeta diz dar a Roxy, na presença de Clara ( algo impossível). Clara não concorda com isso, mas ao mesmo tempo com medo de que Luca conhece todos seus segredos, principalmente que ela é Roxy Pop 
  
20. |A paz de Espírito para Clara|  
Ivan e Nuria para formar um duo. Clara decide que seu primeiro beijo com Titan e será chamado para atender. Mas, então, Clara está feliz e tranquilo porque eu achei o diário dela e está nas mãos dela e de mais ninguém. Nesse tempo vem e diz que Luca deve esperar o cara certo. 
  
21. |Deixando o anonimato|  
Marianne fica ao Octavio e diz que há uma infestação de formigas em sua casa para que ele pergunta se você pode ir para ficar Nuria em sua casa por um tempo e as duas meninas você vai chegar mais perto do que Octavio aceita . Por outro lado, Gonzalo escreveu uma carta para a assinatura Tere "Hero of Cotton" (não sabendo que era o apelido de Rafael). Tere ler a carta e quando você vai agradecer a Rafael, ouve falar com Samantha e com raiva porque você achar que este apelido era disse Samantha. Por outro lado, Marcia de Luca pergunta se você gosta de Clara. Roxy Pop anomimato decidir deixar a frente de Luca, mas no momento ele estava indo para confessar que Clara sai. 
  
22. |Irmãs|  
Clara escreve duas cartas contando uma Titan que não quer ser sua namorada e outra dizendo a verdade Luca ASERCA Roxy e ela, mas Violet é misturada com as cartas ea carta foi entregue ao Titan Luca. Nuria em seguida, passa a morar com sua irmã (Clara) com o pretexto de que eles têm pulverizado a casa, Clara não parece uma boa ideia. 
  
23. |Armadilha|  
Violet retorna exame em branco que você está se candidatando Rafa porque ela roubou as respostas e diz que não vai enganar mesmo sabendo algumas respostas de sua própria cabeça, mas não quer responder. Clara diz que ela também tube a ver com o roubo das respostas e todos começam a entregar os testes para o que é certo e descobrir o que foi dito a todos os Titan. 
  
24. |Roxy Pop e Luca se divertem|  
Ao fazer o mal, Marcia deixou Roxy (Clara) na ilha, onde eles gravaram um videoclipe. Sem saber que ele também Luca. Mas parte dela, Clara (Roxy Pop) e Luca se divertir na ilha eo barco os deixou esquecidos. 
  
25. |O lugar Secreto|  
Luca diz na frente de repórteres que ama Marcia, quem é o melhor na realidade e de trocar alianças, enquanto Clara e Nuria vê-lo na televisão, Clara é quebrada, Titan diz que haverá uma festa do pijama na escola e alguns ir de pijama Então Luca mantém uma pequena conversa com Clara é a primeira vez que eles podem falar sem lutar. 
  
26. |Segundo Nome|  
Enquanto cantava Roxy (Clara) Marcia vê beijando Luca e liberar o microfone tão chocado, então pop Roxy Super Star é nomeado no Luca apoio e ensaiando com ela, enquanto Marcia reafirma seu amor sobre todos. 
  
27. |Segredos Gravados|  
Clara recebe convites para a festa de Luca e sua namorada, enquanto Marcia leva a colocar uma câmera escondida em seu quarto (no claro). 
  
28. |Marcia Descobre|  
Nuria percebe que Clara está entediado com a sua presença, Octavio pede Nuria dar-lhe tempo para Clara enquanto ela se acostuma com a nova família e Nuria diz que ele tem todo o tempo no mundo. Por outro lado, Claire e Luca enquanto fala, este cai na piscina e Luca tenta ajudar tirá-lo de lá, mas, em seguida, interrompe e Marcia e eles alegam que não sei o que responder. 
  
29. |Marcia esta com raiva|  
Luca recebe uma fria depois de pular na água para ajudar a Clara (que tinha jogado propositadamente uma piscina) e molhado para baixo o relógio e você perde o vídeo que claramente disfrasaba Roxy. Marcia sai para a troca de anéis com Luca, mas eles colocaram Flower Carafe e cola para a cadeira em seu quarto de vestir, de modo que ninguém podia parar. 
  
30. |Luca se Arrepende|  
Luca Marcia decide não dar o anel de modo que este fica furioso e decide ir à casa de Márcia e guitarra quebra Luca dado a ele por sua mãe. 
  
31. |Roxy Pop eliminada|  
Ivan quer confessar-lhe que Marcia tem uma queda por ela, mas que ele quer sair como uma irmã do coração. Por outro lado, Titan Clara pergunta quem está apaixonado e ela confessa que é Luca Luca naquele momento estava ouvindo e fiquei surpreso. Mais tarde, no programa que eu sou seu juízes Estrela Super Pop Roxy decidir eliminar o programa e eu perder o show (como Clara teve que ficar em casa jantar tendo com Nuria, Marianne, Octavio e Titan) 
  
32. |Descobrimento Amoroso|   
Luca descobre Clara gosta, ela descobre que ele quer ouvir e explicar que lhe disse para deixá-la sozinha Titan mas na verdade se você gosta de Luca Clara. Titan coloca uma armadilha para Luca para expulsá-lo. 
  
33. |Espulsada|  
Clara é expulso da escola por a piada dos ratos no piano, mas a verdade é que Titã fosse o culpado de expulsar Luca Luca, mas Clara defende e diz que ela foi a culpada pela brincadeira. 
  
34. |Fãs de Roxy Pop|  
Flor e seus amigos convencer Luca para que eles possam ir para a casa de Clara (Roxy Pop). Então Clara Luca alega não ter chamado a agradecer-lhe que ele tinha se culpava por não ter expulso, Luca diz que a chamada Clara, mas esta não é a acreditar nele. 
  
35. |Celular Roubado|  
Telefone Roba Marcia Clara está pensando que Clara celular foi roubado Roxy Pop, Roxy é o seu telefone celular nas mãos de Marcia e pede para ser desligado, mas Marcia é negado e dirá o papa Clara Clara Roxy Pop um ladrão, mas pára por contatos sem ler Marcia de células Clara, Marcia diz Roxy que vai dar o seu telefone celular se você conversar com Luca e diz que nunca mais quer ver de novo em sua vida (em O Roxy Pop). 
  
36. |Mais Repreensíveis|  
Luca Clara reprovou Roxy parar de falar sem saber quem foi chantageado por Marcia. 
  
37. |Reconciliação|  
Elisa diz Nuria que não vai parar até chegar ao amor e Nuria Grossi Luca tornou-se o vocalista de um controle remoto e ser mais unidos do que nunca. Após a festa à fantasia em Las Colinas, Remote Nuria estavam brincando com mas como este foi um conjunto de máscara, Clara e Violeta está ansiosa para ver quem é o vocalista da banda e se surpreendem quando vêem que Nuria Gomez. No final do capítulo, Roxy Pop e Luca são reconciliados e são re-contratado. 
  
38. |Surpresa Desagradável|  
Luca estava conversando em um restaurante com Carafe sobre seus relacionamentos amorosos, mas Luca fica surpreso e desapontado quando vê Roxy Pop falando sozinho com Titan no mesmo lugar, como Clara encontra uma nota enigmática em seu armário e de pensamento para Luca citando Roxy Pop, mas ficou decepcionado quando ele vai ao restaurante e encontrar Titan e depois descobrir que era, que deixo a nota para Clara. 
  
39. |Luca entristece|  
Luca sente-se triste, porque ele acha que Roxy Pop Titan é namoro, mas as coisas não são assim. 
  
40. |Sem Peruca|   
Crianças Remote Control Nuria tornar-se feliz quando recebe a notícia de que tocar toda sexta-feira no refeitório da escola. Por outro lado, o amigo de Mily do Roxy Pop decidiu ir para Clara (Roxy Pop) para dar-lhe a peruca rosa (que é como novo porque antes de eu jogar suco de Marcia acima). 
  
41. |Deletando a Roxy|  
Marcia descobre que o pop Roxy cabelo rosa, é na verdade uma peruca e então chamou os repórteres para dizer-lhes a notícia de que Roxy Pop usar perucas de cores diferentes, o mistério é o que Roxy é usado por baixo perucas ?. 
  
42. |Toda a Verdade|  
Marcia tenta desmascarar Roxy Pop Titan Clara fala e explica que ele sabe toda a verdade sobre ele. 
  
43. |Titan descobre a Clara|  
Roxy Pop conversar com Luca e quando a chamada para o jantar Titan, Luca perguntou como ciúmes, se esta não é a voz da Titan. Então, Nuria diz Clara que, se você não quer que todos saibam a identidade do Roxy vedadera Pop (Nuria e Titan, mas acho que Roxy é Violet) tem para gastar como Roxy Pop na gala seguinte, eu sou seu Super Star uma canção com todo o amor possível Titan, isto deixa muito triste e desiludido Clara. 
  
44. |Declaração sobre planos|  
Luca acha que confessar ao mundo inteiro, na frente das câmeras na gala que eu sou seu Super Star que está profundamente apaixonado por Roxy Pop 
  
45. |Coração Partido|  
Roxy coração Pop quebra Luca dedicou uma canção a Titan em vez do Luca, mas não sabe é que esta foi chantageado por Nuria e Titan. 
  
46. |A mensagem|  
Luca dito por Clara para contar Pop Roxy não quer ver de novo em sua vida e isso deixa muito triste Clara. Além disso, Nuria Luca dá a ele um cinto com sgino Controle Remoto e abraço, em seguida, Clara e Violeta vão e vêm abraço (e isto é tudo um plano para conquistar Nuria Luca). 
  
47. |Uma luz de Esperança|  
Clara Violeta e achar que nunca Titan e Nuria descobriu que era realmente Roxy Pop, só pensava que era Violet, Clara fica muito irritado com Titan e ele e Nuria jogado com ela o tempo todo para o Roxy e Luca foram separadas para para sempre. 
  
48. |Lições|  
Violet Clara e apreciar a lição que deu Titan vê-lo fazer um tolo de na frente de toda a escola. 
  
49. |Violeta, a mais preocupada|   
Nuria interrompido tempo entre Clara e Luca Luca Clara diz na frente de você pensar que Clara não podia suportar e isso é muito confuso. Em seguida, encontra Marianne o microfone que Clara Elena presente de modo que este fica muito irritado com Octavio. Depois de Luca Ivan confessa para Márcia que esse amor que faz com que seja muito surpreso Luca. 
  
50. |Ela é Mimi|  
Luca decidiu aparecer no teste de última hora para a realidade no conselho de Clara. A Clara surge com a ideia de que já não julgar a causa Violeta Violeta (disfarçada) inventou o personagem de Mimi. 
  
51. |Tensão nas Audiências|  
Rafa pede a Manuel que a cerca da escola e fixar as cordas Las Colinas de um piano para as aulas de música. Além disso Marcia e Samantha fala sobre a carreira Roxy Pop e tem um plano para a ruína. Por outro lado, Nuria diz os caras que tem audição remoto para TV a realidade, mas eu sou seu Super Star Luca recusa-se a audição. 
  
52. |Declaração de Amor|   
Marcia foi a sua coragem e pergunta a Ivan se você gostaria de ir namoro e alegremente aceita. 
  
53. |Controle Remoto no Sou Seu Super Star|  
Marianne diz Clara Violeta terá um jantar de família com Nuria e seu novo amigo, nesse momento chega com Luca Nuria assim que este Clara triste. Por outro lado, Remote eu ganhar o concurso Seu Super Star e terão a oportunidade de estar na TV, mas Luca reage, muito chateado e diz que planos para estar com eles na realidade da Super Star e ele não gosta fama. 
  
54. |Nuria destroe vestido|  
Elisa Nuria empresa decidiu cortar a roupa Roxy Pop, mas erroneamente cortada e depois Nuria Marcia Marcia diz Roxy que foi o que ferir seu vestido. 
  
55. |Nomeada|  
Marcia é nomeado depois de seu mau desempenho em I Am Your Star Super 
  
56. |Suspeitas e explicações impossíveis|  
Manuel lembra-se de ter deixado a sua guitarra na escola, mas a guitarra nas mãos de Luca e suspeitos pode ser seu pai ou alguém próximo a ele. Roxy Então, ele tenta explicar para Luca a razão pela qual eu dedico esta canção a Titan e não para ele, mas Luca não quer ouvir. No final do capítulo Nuria dá a notícia a todos que seu filho Luca é agora (o que é verdade), especialmente Clara ficou desapontado ao ouvir muito isso. 
  
57. |Marianne pede a mão de Octavio|  
Neste episódio, Marianne quer se casar com Octavio e pede sua mão na frente de Clara Clara, mas de repente ouve isso e fica preso com o suco. 
  
58. |Paz|  
Clara faz as pazes com seu pai depois de ter lutado para Marianne. 
  
59. |A Reconsiliação e Rejeição|  
Luca é Roxy com Titan e criar algo que não foi visto, por sua vez, Juan Carlos pede sua ajuda Samantha separar definitivamente Raphael e Tere. Rafael e Roxy (Clara) têm um pouco serenata Tere e Luca. 
  
60. |Conforto para Marcia e o Falso Namoro|  
Ivan pede Marcia cantar na frente de toda a escola e se sentir confiante novamente de si mesmo. No passado, a banda Remoto Nuria cantar a música "diga-me," e depois colar um cartaz Elisa gritando que Nuria e Luca estão namorando e de repente beija Luca Nuria ao contrário dos tradicionais de todos, deixando perplexos Clara . 
  
61. |Saudação|  
Luca diz que Clara tem algo em comum com a Roxy, Clara felicita-lo pela sua nova namorada (Nuria). Então, Luca pede Clara para ser seu parceiro mas quebra Nuria para o show de Clara com ciúmes de sua irmã, e enquanto isso Rafael, primo de Clara, está indo para Londres, que deixa Tere muito triste, mas feliz por Juan Carlos para re-conquistar e Clara começam querendo ter uma chance em Titan. 

Neste capítulo, Frederick Baron faz sua última aparição. 
  
62. |Sabotagem Explosiva|  
Nuria sabotagem com a ajuda de Elisa Luca estragado para ficar com raiva de Clara e não mais juntos, mas talvez apenas o que Luca por um ato de hipocrisia para tirar boas notas usando claro o que eles acham que seus amigos, mas plano de Nuria é eficaz e justa no explode vulcão. 
  
63. |Acompetição de Biciletas|  
Luca diz Nuria antes de tudo o que Clara era culpado porque queria prejudicar o mal tratado, em seguida, Nuria Clara e diz-lhe para ir e ela o faz ir atrás de Luca Clara e diz que ele suporta, mas diz a ele não podem ser amigos, porque eles não têm química. Clara encontra viola tudo vem e diz Titan para apoiar Clara, mas ela sai. Nuria Luca diz-lhe como ela ama as mulheres, e viola o Titan finais conseguem convencer Clara para ficar e fazer o projeto com eles. No final Clara ganha com seu trabalho na tinta invisível, Luca Nuria competição bicicleta que acompanha e conhece Clara e pergunta se hoje, para que Clara responde que Titan é de apoio, em seguida, pede para Roxy e ela conta o caso estranho, Luca diz que não. Na competição, Titan cai com uma casca de banana, Clara vai vê-lo e diz que ele não cai e mostrar que é melhor você tentar novamente e desta vez ele vai bem, mas ainda ganhar Nuria e lhe dá a vitória Luca. Então veio Pop e Roxy Luca diz Nuria que vem a felicitá-lo por seu noivado. 
  
64. |Duelo de Luca e Titan|  
Clara defende o ódio Titan porque você ganhou. Luca descobre que Clara e Titan estão saindo e muito chateado com o que está definido para lutar Titan, Luca Clara pára e propõe um duelo onde Clara decide fazer. Ela propõe um duelo de ténis de mesa terminando Titan enpatando já perdeu a bola para o que eles fazem outro duelo. Desta vez é um jogo de tabuleiro (Inglês Ladies]), no final ganha Luca e Titã deveria pedir desculpas, mas isso não acontece. Luca e Claire está sozinho e se desculpa por ser tão ruim de onda, Clara diz que ela o perdoou, e interrompe chamada Nuria de repente eles. Clara escreve em seu diário que ele se sente mal que ele não ama Luca. Começar a imaginar que Titã e Luca luta por ela. Flores de um lado está na sala e vê Luca conversando Roxy Pop está conectado de modo que falar e pensar é Luca Clara por isso consegue falar, a resposta é perceber que ele quer Flor mas pedir ajuda com Luca e interrompe Tere terminana para contar. Luca diz que agora sente-se Nuria bem claro e poderia tornar-se amigos. Roxy De Luca vai para casa para ver Flor. 
  
65. |Um Dia Cheio de Complicações|  
Amigos Luca perguntou se ele pede no amor com Roxy e Marcia. Clara diz a violar a olhar para um outro cara e diz a Clara que pode ser Titan. Roxy diz Flor que devem ser respeitados decicion de Luca. Flor disse que Luca não tem ideia de que o namorado Nuria. Então Marcia Roxy corre para a rua, e começam a discutir, e Marcia diz Roxy que nunca vai se recuperar Luca. Então Luca diz Nuria se eles querem ser namorados. 
  
66. |O anúncio do Casamento e uma próxima visita|  
Pai de Clara diz que ela vai se casar com Mariane, ela fica muito chateado e diz que ele não apoiá-lo em seguida, vem a mãe da visita Clara e ouço uma chamada de Clara, onde você ouviu errado. 
  
67. |Concerto do Plaza|  
Flor faz um plano para este controle remoto na praça enquanto a mãe de Clara ameaça parar o produtor do programa. 
  
68. |Marcia e Nuria em ataque|  
Nuria Marcia pediu para ajudar a obter Roxy Superstar Pop Eu sou seu Nuria então usa incongnita e tem o plano para sabotar Marcia enquanto Roxy dicendo ele não gostou ou não eu sou seu Super Star, a fim de ensinar e O lançamento do programa. 
  
69. |Tere procura novos candidatos|  
Marcia Tere aconselha a esquecê-Rafa e encontrar novos candidatos. 

Neste capítulo, Delfina Peña faz sua última aparição. 
  
70. |Indicando Roxy|  
Roxy foi nomeado porque Nuria disse Marcia e mostrar-lhe o vídeo editado do programa declarações Roxy. 

A partir deste capítulo, Micaela Castellotti se junta ao elenco. 
  
71. |Tensão por cauza da armação de Marcia e Nuria|  
A tensão começa a ser indicado por Roxy Pop Ismael dicendole o público eo júri deve perdoá-la como Marcia e celebrar Nuria porque sua missão foi cumprida, então faça Micaela Roxy encontra o novo juiz. Micalela pergunta porque ele fez isso e Roxy respondeu perguntando se eles acreditam que sua capacidade e Mica respondeu que ela não sabia que era muito ligado ao programa e vai repond a Roxy que o mais importante para ela foi que eu sou seu Super Star, enquanto o diretor as colinas e Juan Carlos perguntou Tere ayuida para preparar um buffet para os estrangeiros e Gonzalo dá Tere ajuda, mas a reunião vai todo o mal e fogo Tere e ameaça Luca que, se sua irmã vai deixar os dois. 
  
72. |Flor suspeita que Clara é Roxy Pop|  
Embora todas as crianças estão fazendo greve Tere, o Diretor chega e suspende todos, mas ir para casa e Flor de Luca chega e vê Clara vê gloss o lábio e então explode por querer saber se Clara Pop e Roxy são Nuria mesma pessoa, mas ele vem e começa a brigar com Clara e Flor fica para Nuria Clara e insultante que não gosta dele, então a leva para seu quarto e se insiste Roxy e eu perceber a sua semelhança. 
  
73. |O Comercial dos Azeites Molina|  
Marianne organizou uma reunião no Molina óleo to'm seu Super Star ad recordes do petróleo, onde injustamente Nuria Molina vai estrelar, mas as coisas ficam complicadas como Nuria Clara toma como seu assistente, mas não se comunica se Roxy estará indo para ad Nuria fora da realidade é errado, então o comercial vem como Luca vê Roxy e diz que se sente quando vê-la em seu coração, mas gritos Nuria você o ama e diz Roxy que foi para acalmar Nuria. Quando o registro comercial Roxy, o elogio, porque foi muito bem, e neste trabalho a enrugar Marcia chegar até mesmo a raiva dele e vai e joga óleo Nuria Roxy. 
  
74. |Luca conta com Nuria... Ou não?|  
Em um julgamento de Controle Remoto, Nuria enviá-lo acontece a todos e dizer-lhes não a erros em sua "banda", em seguida, Luca pede a seus amigos para sair e Nuria diz que já não querem ser namorados. 
  
75. |O concerto de Roxy|   
Clara decide que Roxy fazer um show na praça para coletar votos, mas Marcia, Nuria e passando por Elisa decidiu estragar o som. Roxy vai pedir a ajuda de Luca com o som, mas não concordo. Mimi (roxo) pede ajuda Titan, passando. Titan não pode corrigir o som e depois vem Luca (convencido por Flor). Corrige-lo e vai, então chega a Titan Roxy e diz-lhe a base do som. 
  
76. |A decisão da Clara|  
Clara, a esquecer Luca, decidir ser namorada de Titan. Isso faz com que Luca ciúmes. 
  
77. |A revista em quadrinhos da Lady Pop|  
Clara aprende sobre a história em quadrinhos e pop senhora e Ceci Ema pensa que sabe seu segredo. Ela está prestes a revelar o segredo de Ceci, mas ema vem e dizer que Mauro foi inspirado a fazer Eu sou seu Superstar Pop Senhora, para que o segredo de Clara ainda não é revelada. 
  
78. |Aspas Duplas: uma "Surpresa" da Nuria|  
Nuria e Titan plano para deixar os quatro junto com Clara e Luca. No entanto metade do Ximena saída, o sofá novo, chamada Roxy para assistir a uma sessão de autógrafos em Las Colinas. Mas, como sempre atrasado para a assinatura e Ximena diz para ele não para dar autógrafos. 

Neste capítulo, Daniela Nirenberg faz sua primeira aparição. 
  
80. |Um Titantontão fofoqueiro, uma Marciana Histéricas|  
Ximena depois de lhe dar um sermão difícil Roxy por ser tarde para o autógrafo, diz-lhe para ir, o que estou encantada por Marcia, no entanto, Micaela diz que não pode fazer isso com os fãs para o que Ximena concorda que Roxy fica provocando o ciúme de Marcia. 
  

Titan Violeta quer se livrar do que por si só não vai deixá-lo e Clara, de modo desided inventar uma engenhoca que inclui Clara por mais de amigos. Controle Remoto por sua vez, em Las Colinas, e no final do capítulo é que Titã é de cerca de beijar na frente de Luca Clara. 
  
81. |A vontade de Nuria|  
Nuria Luca fica chateado porque ele disse que não podia andar de bicicleta por causa deste desejo que eles nunca Nuria amor Luca e depois você deixar cair sua pulseira da sorte. 
  
82. |Um problema para cada Um|  
Titan diz Nuria que se deixou cair a pulseira significa que seu desejo será cumprido. Além disso, diz Marcia Ema, Ceci, Mauro, e Ronie Joaco Roxy-Pop, que não gostava dos quadrinhos que tinha feito e ele quebrou, assim que todos estão decepcionados, especialmente Ceci. 
  
83. |Clara VS Marcia e a Duvida de Nuria|  
Clara descobre que Márcia tinha dito que eu falar mais Lady Roxy-Pop Pop da banda desenhada, assim vai e confronta Marcia. Para obter de volta o que Clara Marcia Roxy fez planos para atender a todas as crianças na casa de Luca para contar Marcia Roxy contra o que era suposto que ela tinha dito sobre a banda desenhada. Enquanto isso, Nuria começa a sentir ciúmes porque Titan Luca disse a ela não separados em todos os de Clara. 
  
84. |Melhores amigas de novo|  
Luca está no vídeo laptop de vídeo Nuria que revela o Roxy em declarações é uma mentira e foi editado e Marcia e Nuria são responsáveis, enquanto Violet Clara decide perdoar. 
  
85. |A Verdade é descoberta com Ruptura Adicionais|   
Na gravação de vídeo de controle remoto por Luca Nuria termina com o que ele fez para Roxy. Por outro lado, Luca diz Ivan que o vídeo foi editado a favor Marcia, para que ambos (Marcia e Nuria) são responsáveis, por isso também acaba com a Marcia, Luca reconciliado com Roxy e do júri pede desculpas pelo mal-entendido. No final, Luca pede para ela estar namorando, mas Luca vê o colar que ele deu Clara Titan e pregutno se cansado de esperar. 

Neste capítulo, Patricio Arellano faz sua primeira aparição como Vico. 
  
86. |Em busca da Canção|  
Clara e inventou uma canção chamada "Como um cão e gato", mas quando ela deixou o programa travar com Vico e interrompe a música e ficar louco procurando a música. Vico viu como era bom o som da música e coloca a amostra para Clara e ela gosta e começa a cantar a música "Como um cão e gato." Quando terminar, digite Luca Luca e Nuria e fica surpreso ao ver Clara com outro cara. 
  
87. |Marcia com a corda fora em Sou Seu Super Stat|  
O jury'm seu superstar reúne-se com Marcia e Roxy para tomar uma decisão sobre a Marcia, uma vez que se descobriu que foi ela quem fez o vídeo com Nuria para desacreditar Roxy Roxy Pop júri dá a oportunidade Marcia vem para decidir se o programa ou, no momento Nuria, que estava escutando atrás da porta, cai e cai onde todos eles são. 
  
88. |A voz Familiar|  
Roxy Marcia decide ficar no programa, no entanto, não obrigado a Marcia Embora o júri exigiu. O júri decidiu colocar uma sanção a Marcia, mas como era seu cúmplice Nuria, disse ao júri que estava fazendo todos os seus e que Marcia não sabia nada sobre o plano, de modo que o júri não aplicar qualquer sanção. Então Clara, Nuria, Marcia e Violeta vão para casa e encontrar Luca Vico, que propõe a Clara a cantar para todos ouvirem, para Clara começa a cantar ", como gatos e cães", depois de Luca e Marcia diz-lhe que sua voz soa muito familiar. 
  
89. |É adiado o Casamento|  
Mãe de Clara lhe deu um violão muito semelhante ao de Luca. Nuria ouvir Octavio e sua mãe discutindo no escritório, que ela acredita que vai quebrar o compromisso, então sala de Clara, ela está tocando guitarra com a guitarra e de repente Clara Clara chega e demandas. Nuria diz que vai dissolver o compromisso. Mas abaixo estão os quatro na sala. (Octavio, Clara, Nuria e Marianne) e anunciar que não vai romper o noivado, mas se casar é ainda mais rápido. 
  
90. |A reunião de Clara e Helena|  
Octavio Clara dá-lhe um bilhete para ir para o México, junto com Violet, para visitar sua mãe. Quando Clara e Violeta estão na praça esperando a mãe de Violet para levar-me ir para o aeroporto vem mãe de Elena, Clara, deixando os dois (Clara e Violeta) muito surpreso. 
  
91. |A Gravação do Vidio... Suspensa?|  
No local para gravar o vídeo, Michelle diz o controle remoto se não for apresentado Roxy Pop suspender a gravação de vídeo, por isso fica muito decepcionado os meninos, em seguida, vir e falar com Clara Micaela Ximena para lhe dar a oportunidade de gravar o vídeo com controle remoto. 
  
92. |Um Sonho Muito Real|  
Clara sonhos que não são apresentadas Roxy gravação do videoclipe Pop e sonhos que ela e Clara é apresentada e gravou a canção "Como um cão e gato" Controle Remoto e perguntar se você quer ser o cantor da banda. 
  
93. |A reunião De Família|  
Eles estão batendo na porta na casa de Otávio, e ninguém vai abrir, o ir e muito surpreso ao ver que ele jogou foi Elena, sua ex-esposa. 
  
94. |A proposta de Nuria|  
Nuria remoto propõe a tocar no casamento de seu peito e Octavio. 
  
95. |Casamento Interrompido|  
Marianne e Octavio estão prestes a se casar quando Elena entra e interrompe o casamento. 
  
96. |Ciumento?|  
A inveja Luca Vico dar Clara leste e se junta ao Titan tomar casamento fotos Octavian. 
  
97. |Perseguição pelas foto do Vico|  
Luca e Titan unir forças para tirar fotos e pegar uma competição que o vencedor recebe as imagens para jogar futebol de mesa (pebolim). Luca estava fazendo e deu metade do tempo e teve que mudar, mas tinha enganado Titan Luca ganhou para mover o goleiro, mas não se lembra que, entretanto, mudaram de lugar por Luca Vico perdeu e ganhou. 
  
98. |Ciumento sem se dar conta|  
Clara Vico defende o controle remoto da banda (Luca, Gonzalo, Ivan, Garrafa, Mauro, Nuria e também de Violeta). No final do capítulo, Luca Vico propõe a resolver suas diferenças e Clara diz que eles fazem jogo de tiro ao alvo eo vencedor vai fazer o que o outro ordenado. 
  
99. |Fique longe de Clara Molina|  
Ximena diz que os meninos que a produção de seu Superstar Eu vou fazer uma foto secion para promover a banda, por outro lado, Luca vence competição de tiro e diz mais perto de Vico Clara, Vico diz que ele está disposto a cumprir e que não mais perto dela (Clara), mas ele (Vico) não pode prometer nada em nome de Clara. Neste episódio, Clara termina com Titan. 
  
100. |Um aniversário Esquecido|   
Ceci Clara diz Mauro terminou com Titan, que acaba contando Gonzalo Gonzalo e diz Ivan, Marcia e Carafe, mas quando Luca estava prestes a lê-lo, Daniel diz para contar o resto da classe o que disse ele, era "para deixar Titan Clear", Luca sabendo isso fica muito feliz e pergunta a Claire se ela iria acompanhar a sessão de fotos, mas Clara diz que não porque ele tem que estudar (mas na verdade é porque eu tenho a sua gala Superstar), mas depois perguntou Luca se ele iria assistir ao programa e com isso vem Nuria e Clara não poderia dar uma resposta para Luca. Por outro lado, ninguém se lembrou do aniversário de Marcia e, portanto, está disposta a não participar na gala. Mais tarde, quando Clara está indo para a gala, Luca chega em casa e diz a Claire que ele não pode porque você tem que ir para outro lugar, em Vico e Clara que sempre tem que escolher com quem sair. Clara diz que ela tem que fazer algo importante com Vico e vai muito desepcionado Luca. 
  
101 "O Poder Flor!" 24 de janeiro de 2011 201 
Após discussão entre Lucca e Vico, Clara vai para o canal onde Márcia está chorando. Marcia diz que não vai participar da gala, porque ninguém se lembrou de seu aniversário. Marcia convence Roxy dizendo que ele quer para cercar o palco e brilhar como a estrela que é. Marcia chegue a tempo e dar o seu melhor show até agora, e no final do Roxy canção, Luca empiza de chorar para a emoção. No final do episódio, Vico quer falar com Clara de dizer que no amor com ela. 
  
102 "se apaixonou, Clara Molina» 25 janeiro de 2011 202 
Vico diz a Clara que a ama e pergunta se ele pode dar-lhe uma tentativa. Isto diz-lhe que não, porque esse amor com outra pessoa. Vico diz a Clara que Luca é um cara de muita sorte e que ele espera para realizar o grande garoto ao lado dele. Depois desepcionado vai e diz que Clara não podem ser mais amigos. 
  
103 "The Stolen USB" 26 de janeiro de 2011 203 
Clara é suspenso da escola e tenta provar sua inocência, colocando uma câmera escondida na sala de microfone Luca, Nuria e Titan confessar todos em frente à câmera, mas uma luta entre Vico e Luca irá apagar a gravação. 
  
104 "The Big Question" 27 jan 2011 204 
Luca tenta ajudar de qualquer forma que possa Clara, por sua vez, Titan é suspenso da escola. Elena e Octavio estão mais próximos de cada vez. Além disso Marcia diz Ivan, ele se cansou de sua má atitude. Luca reúne Roxy Pop e ela pergunta se esse amor com Clara. 
  
105 "O marciano com seu mal humorado" 28 de janeiro de 2011 205 
Luca não responde a Roxy Pop, para que ela lhe pergunta se ele ainda quer, entretanto Tere convida Daniel para comer, mas tenta estragar tarde Ximena, mas consegue chegar por Tere Controle Remoto, Daniel e comer juntos e Tere Controle remoto e dança enquanto canta Pop Roxy. 
  
106 "O Momento da Verdade ... ou não? "31 de janeiro de 2011 206 
Roxy Pop vai à casa de Luca e diz a verdade, retira sua peruca para revelar que ela é Clara, e ele diz:? Clara, diz que é a melhor notícia que dei em sua vida, é por isso que senti o que eu sentia quando via Clara, e quase se beijam. Mas foi apenas um sonho de Clara. 
  
107 "Um companheiro muito bom não funciona" 1 de fevereiro de 2011 207 
Clara descobre que tudo foi um sonho e realmente não contou seu segredo para Luca, mais tarde na escola, Juan Carlos está chateado que Tere e Daniel estão envolvidos e para dois grupos, as meninas: Clara Viola, Ema Ceci e Marte, que de meninos: Luca, Ivan, Mauro, Gonzalo e Garrafa. Estas são as meninas na casa de Clara e os meninos na de Luca Luca nesta noite sem dormir e começar a conversar com Clara Clara e ele pergunta se você Escoda Roxy perdoar-lhe um segredo, Luca responde Clara e não é muito triste. 
  
108 "suspeitos Pop» 2 de fevereiro de 2011 208 
Nuria Marcia pede para ser seu representante, não o Luca com seus pares. Luca estava conversando com Clara e ver Roxy Pop, vai perceber que Roxy é Clara?. Depois que ele está falando com Gonzalo e diz que seu coração está muito confuso, o que Gonzalo diz a ele que, mais cedo ou mais tarde terá de decidir por um deles (Clara, Roxy). 
  
109 "¿A viagem para a China?" 3 de fevereiro de 2011 209 
Roxy Pop Luca vai para casa para dizer que ganhou um concurso de Flor e raiva com ela para a gala seguinte, Depue Luca mostra a música que você está escrevendo, confessando que é para ela (Roxy), enquanto Violeta vem dizer Clara que seu pai já que a pesquisa irá à China e não mancha com quem deixar, quando, o Papa explica para Clara e diz-lhe para ir com o dente no final do episódio a mãe de Clara aparece e permanece cuidar de Clara. 
  
110 "Handling Mic One" 4 de fevereiro de 2011 210 
Flor está em casa esperando por Roxy Clara, sendo no canal, ouvir Marcia e Nuria Gonzalo e apela para Luca para contar Roxy que ele vai ser uma armadilha, infelizmente não Luca decircelo tempo Roxy e quando sai cantando horrível é ouvido enquanto na sede do clube, abriu Flower saco Roxy e note que trouxe uma pulseira traz Clara. 
  
111 "The Florida Research" 7 de fevereiro de 2011 211 
Roxy Flower chamadas para perguntar se ela é Clara esta flor do tempo é seguro nas colinas e Luca e Vico Vico são confiou em Luca que está apaixonado por Clara e não pretendo parar até que o namorado de Clara Molina. 
  
112 'A concorrência no Video & Fotografia »08 de fevereiro de 2011 212 
Há um concurso de fotografia e vídeo na escola e todo mundo quer participar, Clara equipa com Vico. No final Clara diz que ela é Roxy Pop Flower 
  
113 "suspeitos Descobrimentos e Pop" 9 de fevereiro de 2011 213 
Flor descobre que Roxy Pop Flower Clara e prometem não contar a ninguém. Roxy tem uma sessão de fotos para o concurso com Vico (Vico diz a Clara que não pode vir porque tem que falar com seu pai), quando se leva Clara Vico algumas fotos. Depois de Clara dá a pasta contendo as fotos dela (pensando que eles eram os Roxy) Luca, e diz-lhe de sua opinião, ele diz a ela que o modelo é muito bonita e ela pergunta se ele prefere fotos ele ou o Roxy, nesse momento vem e leva Viole Clara, quando Luca está sozinho Marciana chega e diz que ele tinha ouvido o que dissera Clara, e ele lembra que antes de ela se dizia ser superficial, Clara e isso vem com muita raiva. 
  
114 "Assistant O Leilão" 10 de fevereiro de 2011 214 
Luca tenta explicar a Clara foi o que aconteceu na realidade, mas Clara não permitem que você acha que explicou porque não assumir a responsabilidade. Clara e Luca ir para casa muito triste. No dia seguinte, diz Clara Titan que tem algo importante para mostrar e traz para a sala onde o leilão vai fazer promessas para ajudar Clara e tudo e provar para Luca que uma menina não é oco, diretor propôs que o dinheiro arrecadado, iria para as florestas que queimaram no sul. Luca Clara tenta explicar o que aconteceu, mas ela não quer ouvi-lo. Titan Luca diz que alguém muito interessado, mas não sei quem (mas Nuria na verdade), e Luca Roxy Pop pensa é o fim, Ronnie Juaco e colocar uma aranha em seu ombro Clara gritaram e ganhar no Titan como seu assistente, mas na realidade era um plano de Titan, Marcia e Nuria. 
  
115 'Assistentes Elena indesejados e tour »fevereiro 11, 2011 215 
Truques Marcia todos os assistentes e pagar o que fez enquanto Luca garrafa Nuria descobre que a pessoa que comprou e passar um dia com ela enquanto Elena terá que viajar para dar um passeio e Clara a ir com ele mas isso vai ser cortado a partir de Octavio China. 
  
116 "Mistérios não resolvidos e fevereiro de casais 14, 2011 216 
Tere Daniel quer dizer quem é seu pai, mas como sempre, alguém tem que parar. Por outro lado, todos os que estão unfearful saber ou quem foram os vencedores do vídeo e fotografia que eu sou seu Superstar e todos os suspeitos que podem ser Vico e Clara. Mais tarde, Clara sorte Vico bom para eles a vencer a competição e ser o número 1 e este pergunta se ele poderia ser o número 1 em seu coração e Clara não sabe que resposta. Daniel quer que o curso para fazer uma apresentação com um desempenha casal. Eventualmente, os grupos são: Gonzalo e Emma, ​​Garrafa e Violet, Mauro e Cecília, Márcia e Ivan, Clara e Luca. 
  
117 "A Toca" 15 de fevereiro de 2011 217 
Márcia e Ivan não pode resolver suas diferenças e pediu para trocar de parceiros, Ivan Clare e Marcia de Luca, mas não. Clara é prejudicada pelas coisas alegada oco e vazio Luca disse, não sabendo que era uma armadilha de Marte e nunca consegue dizer toda a história. Titan é uma armadilha para Luca para fazer a brincar com Clara como o local que escolheram tem uma cena de um beijo final, enquanto Luca chega e está impressionado como é claro, dando acesso sketch Ximena Teresa Daniel. No final, Luca chega com Clara para o Trabalho. 
  
118 ", de Clara Luca Vico VS" 16 de fevereiro de 2011 218 
Luca e Claire estavam prestes a beijar, mas interrompe todo o curso, quando eles começam a aplaudir. Clara está no café e Luca Vico interrompido quando Clara ia falar. Vico traz imagens Clara outros para você ver (mas usá-los para desculpar só para ver Clara), e pergunta se ele poderia colocar as fotos em uma revista de moda e diz para ele não Clara. Em seguida, convidou para um sorvete com ele, mas interrompe Luca Clara dizendo que não pode ter que ir para a casa de Luca para ouvir uma música. Clara está confusa e pede Luca não quer sair com Vico e Luca diz que não combina com você. 
  
119 "Descobrimentos Parental" 17 fev 2011 219 
Tere Luca afirma dizendo porque ele disse a Daniel para ir falar com ele sobre seu pai, sem saber que Tere não tem nada a ver, então Tere hababia disse que ele não disse nada para Daniel e vai para a loja de música onde Daniel trabalha para perguntar. Quando Daniel chega na loja a conhecer toda a loja e, enquanto ele tem a guitarra, Manuel vê Tere do piano. Enquanto isso, Luca vai à casa de Clara para pedir perdão por ter falado mal de seu conhecimento prévio e claro perdoa-lo. Enquanto isso, Titã torna um plano para o pai de Clara culpou por ter sujado Luca casa com terra (embora Clara Luca sabe que não foi). 
  
120 "A Separação de Octavio e Marianne" 18 fevereiro de 2011 220 
Octavio diz Luca não quer perto de sua filha, mas nunca foi novamente veio Titan plano para pagar toda a sua maldade, mas muito obediente Luca Clara longe de saber quem deve sofrer. Finalmente dado um dom de flores e diz que ele pode ser amigos, mas flor, e ela nunca se falar. 
  
121 "Cartão de Crédito desperdiçado" 21 de fevereiro de 2011 221 
Marrianne Nuria e cartão de crédito roubados para Octavio e começar a desperdiçá-lo em roupas, produtos artificiais e outras coisas, quando Octavio está no seu laptop no cartão de crédito está sendo desperdiçada, este é Clara acha que o culpado, de modo que o e Clara é repreende triste chorando casa de Luca perguntando se ele pode ficar em casa por um tempo para que Luca não sabe que resposta. 
  
122 "? Luca com claras ou Roxy?" 22 fev 2011 222 
Octavio diz Clara, que ele terá que mudar de escola porque eles estão quebrados e já não pode pagar a sua quota da escola (por causa de Marianne e Nuria, uma vez que roubou o cartão de crédito Otavio), Luca sinto muito triste com esta notícia. Por outro lado, Ceci confessa que recebeu roupas e Violet Nuria suspeito pode estar por trás a questão do cartão de crédito. Em seguida, Clara agradeceu Luca para deixá-lo ficar em sua casa e lhe diz que Luca é nada que se aproxime um pouco e quase se beijam. No final do capítulo Roxy vai para casa e pergunta se ele está sentindo algo para Clara. 
  
123 "Nuria e Marianne Deixando de deixar o país" presentes "» 23 de fevereiro de 2011 223 
Luca pergunta por desconserta Roxy é que tem de Clara, Clara e Violet Vico está prestes a ir para o show e consegue ver a peruca na bolsa de Clara, eu sou seu Superstar, cantando uma rifa participante controle remoto para a próxima gala Mily Marcia é o vencedor e os idosos a cantar junto com o controle remoto novamente, eo show só existem 3, enquanto Leo e Marcia Marcia são nomeados e afirma que é o Pop Roxy apenas salvou no que poderia ser a gala final of'm seu Superstar, de modo Roxy decide não vêm dessa forma para a final e ela é nomeada. 

Até agora, este capítulo é a última aparição de Brenda Asnicar Campbell e Andrea 
  
124 "Os 3 candidatos e atrasados" 24 de fevereiro de 2011 224 
Marcia e Leo são nomeados, em seguida, Márcia afirma que ela não pode passar à final com a vantagem, então, também nomear Roxy, enquanto Tere reencotrarse com seu pai decide, mas é preso em sala de Luca e não podem sair. Luca foi visitar Clara e vá para seu quarto e ver os instrumentos de controle remoto e acredita que foi ela quem roubou o que era o plano Titan para separar e com Luca ela fica com raiva, que é muito triste . 
  
125 "Grossi O reencontro" 25 de fevereiro de 2011 225 
Tere re-encontra seu pai, este abraça em lágrimas, mas não muito tempo para conversar e você tem que ir para o buffet, mas eles dão os seus números de telefone. Além disso, Elisa descobre que Ronnie e Joaco estavam com Titan e Nuria plano hacieron que roubar os instrumentos de controle remoto. No final Vico nota a semelhança entre Clara e Pop Roxy com fotos e diz que ele sabe seu segredo: ela e Roxy são a mesma pessoa. 
  
126 "Vico Clara descobre" 28 de fevereiro de 2011 226 
Vico passa a falar com Clara Hill encontra Luca, mas que ele diz que não pode ser na escola, Clara aparece e começa a Luca, Vico pergunta se ela e Roxy Pop são a mesma pessoa, mas Clara é salvo porque o diretor manda chamar, em sua conversa com o diretor Clara fica feliz porque você estava tendo a chance de continuar no Hills. Luca remoto e organizar um concerto com Roxy Pop Clara para ajudar com os pagamentos da escola onde eles arruinaram a Titan concerto. 
  
127 "Elisa para o resgate!" 01 de marco de 2011 227 
Elisa confiou em Luca que Clara não foi o roubo dos instrumentos de controle remoto, que foram Joaco, Ronnie e Titan, essa história fica muito irritado e triste por Luca de ser cauteloso em Clara. 
  
128 "Plano de Controle Remoto" 2 de março de 2011 228 
Luca Clara faz uma refeição de perdão, ele toca a música "meu amor", então tenta Clara Luca confessar que este amor com ele, Luca tocou seu rosto e quase se beijam, mas depois parou e Violet Bottle. Mais tarde, Tess Luca quebra a notícia de que o campo irá retornar Flor, Luca fica muito feliz que mais uma vez ninho da família e Tess disse batata e falta Luca diz que é uma má memória na família. No final do capítulo, Mauro, Ivan e Garrafa 3 meninas vestir-se como um fã-clube é claro vingança Titan, e descobre a loucura começa. 
  
Más notícias 129 'para Clara "03 de março de 2011 229 
O diretor de Las Colinas Clara diz que não há mais tempo para pagar as propinas escolares, porque o dinheiro junto Remote Control Roxy Pop não era suficiente, então terá que ir a escola. Além disso, o principal castiga os filhos e Titan controle remoto, e Ronnie Joaco forçado a quebrar o quarto inteiro com papel de parede, que forma uma pintura de guerra e papel de parede. Titan vem a cada um de Clara de "conforto" e que Clara recebe uma mensagem de Nuria onde ele conta como ela está feliz em sua nova escola, então Titan enfatiza conforto e logo pediu para ser a namorar novamente, que Clara incomoda e pede que ele saia de casa. Em seguida, vem Violet, então Clara Violeta PUID na parte da tarde para ir à escola para fazer as coisas claras, então Violeta pregutna isso porque no período da tarde e Clara responde que não quer que Luca Marcia e muito menos vê-lo em situação. Quando Clara está mantendo suas coisas Luca aparece (como a punição foi nessas horas), este pára e lhe diz para não deixar a escola, mas Clara diz que é tarde demais para estar chorando muito triste deixando Luca. 
  
130 "Regresso à Escola!" 4 de março de 2011 230 
Clara tem o problema que aconteceu e Octavian (papa Clara) tinha terminado com Marianne e Elena está feliz e pergunta como o dinheiro estava faltando, mas disse que era muito Clara. Enquanto Violeta caminha pelos corredores da escola com Ceci ver que Marcia tem um sinal grande com uma foto de Clara cruzou ao comemorar que Clara foi para a escola e anuncia o seu caminho através de um megafone, então Violeta e Ceci Marcia tentativa de parar, mas ninguém responde que eles podem destruir sua felicidade porque Clara estava na escola, mas parece Roxy (Clara) Marcia dizendo que não tem que tirar sarro de schadenfreude, porque vai trazer bons resultados, mas diz Marcia ela e Clara estão condenados ao fracasso, e ela (Márcia) vai para derrotar e depois vem Ximena Michelle e Márcia Roxy dizendo-lhes para se preparar para uan entrevista especial para a realidade. Octavio Elena chama para dizer que tinha chegado do trabalho e que Clara poderia voltar para a escola, para que comemorar e Vico conta a história de Clara. No final desse episódio, o controle remoto irá preparar uma festa Clara voltou para a escola porque, quando Manuel e Daniel entram na casa e fica surpreso Luca. 
  
131 "Luca Flor Manuel reencontro" 7 mar 2011 231 
Tere mostra-los para Luca e sua flor pai ainda está vivo, mas Luca não quer ver pela mesma causa do abandono. 
  
132 "Break Bottle roxo com" 8 de março de 2011 232 
Elisa vai para Las Colinas e diz que ninguém Carafe queria ser amigos, porque ela era amiga de Nuria, assim Carafe diz que ele vai ser seu amigo e lhe dá um abraço para se sentir melhor, então, vem violeta e violeta é tão abraçando final Carafe descided. No final do capítulo e Juaco Ronie Clara Flor ouvir falar sobre o segredo da Roxy. 
  
133 "¿Titan descobrir a verdade?" 09 de marco de 2011 233 
Violet Violet misses Carafe, mas não quer porque ele ama Elisa (não é verdade), de modo Carafe triste.Mientras Ximena fica tão irritado pelo casal entre Tere e Daniel, então quando ele canta Roxy chora e diz a ele que sua canção era feio, então Roxy quer fazer um pedido em Ximena, mas assina a carta como Clara final reclamcion Molina.Al do capítulo Roxy cai a letra eo Titan é e permanece dúvida de que o Roxy é Clara. 
  
134 "Família Molina Recuperar o Rei!" 10 de março de 2011 234 
Titan é a casa de Clara e diz que já sabe o segredo da Roxy, mas Claire nega, de modo Titan pediu um teste, então Clara Vico chama e passa o telefone para Titan, assim que eu pretendo ser Roxy Vico não ao descrubiste, a família se reúne depois, porque eles poderiam resolver o caso do dinheiro que tinha tomado no final deste capítulo Octavio diz que espero os sonhos de todos sejam atendidas e Clara diz a seu pai que, se no último vai deixar de perseguir o seu sonho. 
  
135 'The News revelou "11 de marco de 2011 235 
Luca fica furioso porque Vico vai à escola para falar com Clara, em seguida, o seu patrão lhe diz para fazer uma história sobre algo chocante ao final deste capítulo, Vico descided notícias do ano será o segredo de Clara, e Quando ela chega, ela perguntou o que vai ser a notícia a ser publicada. 

Este capítulo e reaparecer Andrea Asnicar Brenda Campbell, mas ocasionalmente. 
  
136 "Gala Japão!" 14 março de 2011 236 
O Japão gala porque eu sou teu Superstar. Marcia canta nada, mas deixe-me saber e Pop Roxy entrar. 
  
137 "A Bottle Reconciliação e Violet" 15 de marco de 2011 237 
Roxy e Vico na tela juntos e Luca era muito ciumento dela, e Violet Bottle são reconciliados, enquanto isso acontece Luca Clara mostra seu ciúme, e ao mesmo tempo discutindo-o para fora você quer namorar com ela. 
  
138 'Citação de Clara e Luca! "16 de março de 2011 238 
Clara vai para Luca, mas vê o marciano e quanto a todos por esta célula por Nuria Joaco enquanto Emma tenta conquistar para vencer uma roda de bicicleta. Luca e Claire está prestes a beijar quando Marcia aparece e interrompe. Este capítulo dá Luca muito do que você realmente sente por Clara (amor). 
  
139 "A história de Manuel Revealed" 17 mar, 2011 239 
Manuel se reconcilia com Luca, e decide contar que eu deixá-lo e suas irmãs, Marcia é entretanto planejamento Nuria ela ganha a Realidade. 
  
140 plano "Nova de Marcia e Nuria ... Em curso! "18 mar, 2011 240 
Neste capítulo, Luca diz Roxy que ele não quer mais antes e admite a Roxy que ele gosta de Clara, que coloca muito feliz, por outro lado, Octavio Nuria deixa ficar em casa. 
  
141 'Grossi Novo membro em casa! "21 de março de 2011 241 
Manuel vem morar com Luca, Tere e Flor. 
  
Lontras 142 e Epidemic operações de tontinas! "22 de março de 2011 242 
Luca vai à casa de Clara e canta uma serenata, e Nuria parece acreditar que as flores ea música era para ela, mas eles são para Clara, o episódio termina com Titan na casa de Clara (com Nuria e Luca ) Luca Clara dizendo só vai amá-lo 5 minutos e vai embora. 
  
143 Realidade "Special ... Incluído com março de Pais 23, 2011 243 
O episódio começa com Titan, Nuria, Luca, Clara Clara no quarto e diz Nuria jogar Clara na garrafa e beijar cabe Titan e não será distraído como todos girar a garrafa de Luca para a Clara beijo e quando vai acontecer interrupções de Nuria e não beijo. Quando eles fazem o seu programa especial for'm finalistas super star deve levar sua família e mãe de Clara, Elena envia uma chamada e colocar uma peruca e fingir ser Pop Mommy Depois Luca envia uma mensagem para Claire e diz a ela quire Violar ver e permanecer na escola, quando esta mudança vem Carafe e descobre que ele é Mimi. 
  
144 "Veja Bottle Purple" 24 de marco de 2011 244 
Garrafa é muito triste porque ele estava mentindo Violeta todo esse tempo, então Violeta decide contar toda a verdade, ele teve que disfarçar Mimi para proteger o segredo que é Roxy Pop Clara, isso deixa Carafe muito surpreso. 
  
145 "Sessão de Fotos Revelação" 25 março de 2011 245 
Titan Nuria e obter um plano para tirar sua peruca e fotografar Roxy Pop Clara acreditando-lo corretamente, enquanto Luca Nuria cita de modo que quando eu removi o Roxy Pop pelcuca, Luca ver quem realmente está no fim o plano vai perfeito Tirei a peruca ea fotografia como Clara e Luca vem e descobri-lo.Ceci é triste que o último exame de entregá-lo ao fim sente-se tão bom quanto ele viveu no ano letivo, sobre o plano de outros dois para Nuria e Titan planos malévolos para apresentação ao ex-chefe de Vico e de decidir por um de Luca primeiro casal Nuria e Luca eo segundo é a identidade secreta Roxy Pop Clara Molina, que Luca acha que Clara trabalhou tão duro para chegar onde esta e decidir para a opção 1, na outra Ema e Mauro planejando uma despedida Ceci e pedir ajuda Clara e Luca. Na casa de Clara, Elena e Octavio são dadas outra chance para o amor e casar. 
  
146 "Give up é melhor desta vez?" 28 de março, 2011 246 
Luca descobre a verdade sobre Clara é Roxy Pop e diz que nunca vai perdoá-la, mas ela diz que ela estava apaixonada por ele desde o primeiro dia que o vi e ele diz a ela naquele dia tinha visto um anjo, mas então diz-lhe exactamente como Marcia é só o que importa é vencer a realidade e Claire diz que "é que no final do dia, você não soube entender Clara Molina," o que é triste para Luca. 
  
147 "A Promessa de Luca" 29 de março de 2011 247 
Titan Luca diz que o problema é com as meninas é que perdoar tudo, deixando Luca muito pensativo. Então, Clara fala com  Luca e pede para ele não revelar  seu segredo, assim que Luca promete que seu segredo está seguro com ele. Em seguida, Clara diz a Luca para perdoa-la , e faz Luca lembrar o que disse Titan, e decide não perdoa-lá , deixando-a muito triste. 
  
148 "Farewell Ceci" 30 de março de 2011 248 
Ceci fica triste que o último exame de entregá-lo ao fim sente-se tão bom quanto ele viveu no ano letivo, sobre o plano de outros dois para Nuria e Titan planos malévolos para apresentação ao ex-chefe de Vico e de decidir por um de Luca primeiro casal Nuria e Luca eo segundo é a identidade secreta Roxy Pop Clara Molina, que Luca acha que Clara trabalhou tão duro para chegar onde esta e decidir para a opção 1, na outra Ema e Mauro planejando uma despedida Ceci e pedir ajuda Clara e Luca. Na casa de Clara, Elena e Octavio são dadas outra chance para o amor e casar. 
  
149 "festa de fim de ano e Octavio verdade!" 31 de março, 2011 249 
Luca deve abandonar Controle Remoto para Núria guardar o segredo da Clara , Luca descobre que sua irmã ( Flor ) sabia a verdade sobre a verdadeira identidade da Roxy Pop  e fica irritado, mas eventualmente Flor diz para consertar as coisas com Clara e ele aceita. Clara revela claramente a Octavio a verdade sobre sua identidade ( que ela é Roxy Pop). 
  
150 "Siga seus sonhos e os sonhos comigo!" 1 de abril de 2011 250 
Tere e Daniel ficam noivos ,Luca se desculpa com Clara por ter a tratado mal quando descrobrui a verdadeira identidade da Roxy Pop e diz que a ama .Mily e Gonzalo voltam a namorar ,Clara e Luca terminan juntos.

Sueña Conmigo